Финалът за Суперкупата на България през 2007 г. е 5-ият мач от такъв тип. Мачът се играе между шампиона и носителя на купата на страната за изминалия сезон. Финалът през 2007 г. противопоставя Левски като шампион и Литекс като финалист за купата на страната, тъй като Левски печели купата за сезон 2006 – 2007. „Сините“ постигат златен дубъл, а впоследствие и требъл през 2007 г. Срещата се провежда на 26 юли 2007 г. на националния стадион „Васил Левски“ и отборът на Левски триумфира с 2:1 след продължения.

Стартови състави 

Суперкупа на България по сезони
Турнири по футбол в София